Giuseppe Torelli (1658-1709) – violinista e compositore italiano del periodo barocco
Giuseppe Torelli (1721-1781) – matematico italiano
Giuseppe Torelli (1815-1866) – scrittore e politico
Giuseppe Torelli (1940) – politico italiano